Single numer jeden w roku 1991 (USA)
 Single numer jeden w roku 1991 (Japonia)

Zobacz też